Ullmann Ottó (?) zenész, a Prágai filharmonikusok karmestere, 
 Ullmann Ottó (1883–1975) zenész, , a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának tagja, a karmester fia
 Ullmann Ottó (1919–2008) magyar zeneszerző, Vidám Színpad zenei vezetője, a cirkusz bőgősének fia, a prágai karmester unokája
 Ullmann Ottó (1949–) basszusgitáros, szaktanár, tanszakvezető a Kőbányai Zenei Stúdióban, a zeneszerző fia (játszott: a Fővárosi Nagycirkusz zenekarában, a Vidám Színpadon, a Syrius, Scarabeus együttesekben)
 Ullmann Ottó (1970–) színész, szinkronhang, táncos-énekes, zenész, dobos (Tabányi Mihály band), a zeneszerző unokája
 Ullmann Ottó (1991–) zenész, dj, kaszkadőr, a színész fia